Die Opština Inđija ist eine Gemeinde (Opština) im Okrug Srem, in der serbischen Provinz Vojvodina. Neben der Stadt Inđija, die der Verwaltungssitz ist, umfasst sie die Dörfer Beška, Čortanovci, Jarkovci, Krčedin, Ljukovo, Maradik, Novi Karlovci, Novi Slankamen, Slankamenački Vinogradi und Stari Slankamen. Sie zählt 43.745 Einwohner (2022).

Demographie

Weblinks 
Website der Gemeinde (serb.)

Einzelnachweise 

Indija